Miejscowości w Stanach Zjednoczonych:
 Geneseo – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Henry
 Geneseo – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Rice
 Geneseo – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Livingston
 Geneseo – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Livingston

Gminy w Stanach Zjednoczonych:
 Geneseo (Geneseo Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Henry
 Geneseo (Geneseo Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Cerro Gordo
 Geneseo (Geneseo Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Tama
 Geneseo (Geneseo Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Livingston
 Geneseo (Geneseo Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Roberts